«Люби́мец Но́вого Орлеа́на» () — американский художественный музыкальный фильм 1950 года режиссёра Нормана Таурога, в главных ролях Марио Ланца и Кэтрин Грэйсон.

Сюжет 
Сюжет разворачивается вокруг Пепе Дюваля, весельчака, шутника, любителя песен. Его дядюшка не очень доволен такому поведению племянника, ведь все мужчины в их роду были рыбаками, и Пепе должен последовать их примеру.
Тем временем юноша знакомится с оперной певицей Сюзетт, и эта встреча круто меняет всю его жизнь.

В ролях 

 Марио Ланца — Пепе Дюваль (Советский дубляж Виктор Рождественский)
 Кэтрин Грэйсон — Сюзетт Мишелин
 Дэвид Найвен — Жак
 Джеймс Митчел — Пьер
 Джозеф Кэролл Нейш — Дядя Ники Дюваль
 Ричард Хэйгман — Маэстро Треллини
 Рита Морено — Тина

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Норман Таурог
 Продюсер: Джо Пастернак
 Композиторы: Николас Бродский, Джони Грин
 Сценаристы: Сай Гомберг, Джордж Уэллс
 Оператор: Джозеф Раттенберг

Дополнительные факты 
Тираж пластинок с песней Be my love только в США превысил десять миллионов экземпляров.

См. также 
 Марио Ланца
 Великий Карузо (фильм)
 Серенада (фильм, 1956)
 Семь холмов Рима (фильм)

Ссылки 
 
 

Музыкальные фильмы США
Фильмы MGM
Фильмы США 1950 года
Фильмы Нормана Таурога